Combas est une commune française située dans le centre du département du Gard, en région Occitanie.

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le ruisseau d'Aigalade, le ruisseau de Brie et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Combas est une commune rurale qui compte  en , après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1968. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Nîmes. Ses habitants sont appelés les Combassols ou  Combassoles.

Géographie

Localisation

Hydrographie et relief 
Massif du Mas de Bayle () à l’ouest ou du Bois de Monsieur () et Serre du Suc () au nord, les Ombrens () au nord-est, les Devès () à l’est et le Bois de la Paillade () au sud, autant de massifs de collines qui ceinturent le village. De ces monticules calcaires, de nombreuses sources sont exploitées pour l’approvisionnement en eau de Combas ou de ses proches voisins, ou encore laissées en l’état, simplement couvertes pour ne pas les oublier.

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la  température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Vic Le Fesq », sur la commune de Vic-le-Fesq, mise en service en 1966 et qui se trouve à  à vol d'oiseau, où la température moyenne annuelle est de  et la hauteur de précipitations de  pour la période 1981-2010.
Sur la station météorologique historique la plus proche, « Nimes-Courbessac », sur la commune de Nîmes, mise en service en 1922 et à , la température moyenne annuelle évolue de  pour la période 1971-2000, à  pour 1981-2010, puis à  pour 1991-2020.

Voies de communication et transports 
Desserte par la route (20 min de Nîmes, 35 min de Montpellier, 30 min d'Alès. Autoroute A9 à 20 min (Lunel) ou 25 min (Nîmes Ouest).

Milieux naturels et biodiversité 

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Une ZNIEFF de  est recensée sur la commune :
le « bois de Lens » (), couvrant  du département.

Urbanisme

Typologie 
Combas est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nîmes, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de  à moins de .

Combas est rattaché à la Communauté de Communes du Pays de Sommières (CCPS). Combas est par ailleurs l'une des 79 communes membres du Schéma de Cohérence Territoriale SCOT du Sud du Gard.

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (63,1 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (63,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
forêts (61,8 %), cultures permanentes (24,9 %), zones agricoles hétérogènes (9,1 %), zones urbanisées (2,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,3 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Risques majeurs 
Le territoire de la commune de Combas est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle.

Risques naturels 
Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le ruisseau d'Aigalade. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 2001, 2002 et 2005.

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 77,4 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les  dénombrés sur la commune en 2019, 280 sont en en aléa moyen ou fort, soit 90 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM.

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune.

Risques technologiques 
Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à , selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence.

Toponymie 
Ses habitants sont les Combassols et les Combassoles.

Histoire

Moyen Âge 
 Il existe de nombreuses preuves du peuplement du territoire aux périodes néolithique, âge de fer, romaine, gallo-romaine notamment dans les lieux de Prouvessa, Frigoulet et Cannac. Il y a plus d'une dizaine de carrières de pierre recensées dans les bois de Lens qui ont servi aux édifices notamment romains (ex Maison Carrée à Nîmes). Le 11 novembre 879, pour la première fois, il est fait mention de « COMBATIO » dans une vente établie entre Engelvin et sa femme Archimberge au profit de Gilbert, évêque de Nîmes. À cette époque, les habitants se sont probablement regroupés en partie sur l'emplacement du village actuel, un petit sanctuaire païen, puis chrétien, ayant peut-être précédé l'église romane que nous connaissons. En l'an 1099, dans une bulle d'Urbain II, la « VILLA COMBATIS » et le bénéfice du prieuré St Brice sont confirmés au profit du monastère de Psalmody. L'église Saint-Brice est mentionnée dans une bulle du pape Urbain II en l'an 1099. Les seigneurs de Combas sont au  l'abbé et le monastère de Psalmodi. En 1185, le village est vendu à Pierre Ribaute. À partir du , ce sont les Bermond qui deviennent barons de Combas. Le château attenant à l'église fortifiée est mentionné comme achevé en 1364.

Époque moderne 
À partir de 1527, la baronnie de Combas passe de la famille des Bermond à celle des Pelet. Au mois d'août 1699, Louis XIV érige la baronnie de Combas en vicomté sous le titre nom de Pelet Narbonne.

Combas est très marqué par les guerres de religion. Alors qu'une grande majorité de la population du village est devenue protestante à partir de la Réforme en 1530, le village est pris d'assaut le 29 juin 1569 par une armée de  de pied et 300 chevaux commandée par Edouard d'Albert de Mondragon, Seigneur de Saint-André, gouverneur d'Aigues-Mortes. Le château est en grande partie détruit. Au moment de la révocation de l'Edit de Nantes en octobre 1685, beaucoup de protestants sont obligés d'abjurer et de redevenir officiellement catholiques. Pendant la guerre des camisards (juillet 1702 - juin 1704), le village est confronté aux combats. Le 5 juin 1703, 300 camisards mettent à sac l'église fortifiée.

Liste des maires

Population et société

Démographie

Enseignement 
Les deux communes de Combas et de Fontanès sont regroupés dans un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Les maternelles sont assurées dans les locaux de l'école de Combas et les primaires sont assurées à Fontanès.

Santé 
Les médecins et pharmaciens les plus proches se trouvent à Sommières, Saint-Mamert ou Quissac. Le centre hospitalier Carrémeau de Nîmes est à 20 min de voiture.

Manifestations culturelles et festivités 
Fêtes votives taurines. Courses et randonnées VTT rassemblant jusqu'à 800 adeptes.

Cultes 
Cultes catholiques dans l'église et réformés dans le temple. En moyenne une fois par mois.

Emploi 
Les emplois sur Combas concernent principalement le bâtiment et la viticulture. Nombreux sont les habitants qui travaillent autour de la commune, notamment dans les agglomérations de Nîmes ou de Montpellier.

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités 
41 établissements sont implantés  à Combas au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département.

Le secteur de la construction est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 26,8 % du nombre total d'établissements de la commune (11 sur les 41 entreprises implantées  à Combas), contre 15,5 % au niveau départemental.

Entreprises et commerces 
L'entreprise ayant son siège social sur le territoire communal qui génère le plus de chiffre d'affaires en 2020 est : 
 Neuro Business Conseil, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ()

Agriculture 
La commune est dans les Garrigues, une petite région agricole occupant le centre du département du Gard. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture  sur la commune est la viticulture.

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 58 lors du recensement agricole de 1988  à 53 en 2000 puis à 33 en 2010 et enfin à 16 en 2020, soit une baisse de 72 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 61 % de ses exploitations. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de  en 1988 à  en 2020. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 8 à .

Entreprises de l'agglomération 
Petites structures liées au bâtiment ou à la viticulture

Économie

Revenus 
En 2018  (données Insee publiées en ), la commune compte  fiscaux, regroupant . La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de  ( dans le département).

Emploi 

En 2018, la population âgée de  s'élève à , parmi lesquelles on compte 74,5 % d'actifs (63,2 % ayant un emploi et 11,3 % de chômeurs) et 25,5 % d'inactifs. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des  est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Nîmes, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Elle compte  en 2018, contre 73 en 2013 et 76 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 259, soit un indicateur de concentration d'emploi de 33,5 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 58,5 %.

Sur ces 259 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 50 travaillent dans la commune, soit 19 % des habitants. Pour se rendre au travail, 87,6 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 2,7 % les transports en commun, 4,3 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 5,4 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile).

Culture locale et patrimoine

Édifices civils 
 Place abritant une fontaine à vasque en fonte (fontaine du Griffe), une croix de mission et un arbre de la Liberté (sorte d'obélisque surmonté d'une girouette figurant une Marianne).

Édifices religieux 
 Église Saint-Brice de Combas, architecture romane du .
 Temple protestant ().

Patrimoine culturel 
Nombreux vestiges de carrières, de fours à chaux dans le bois des Lens. Nombreux puits dans le village.

Sentier des capitelles "Les Merveilles du bois des Lens".

Patrimoine environnemental 

 Bois de Lens : ce massif forestier dominant le paysage est une réserve écologique à l’équilibre fragile. En effet, l’incendie est l’un des plus grands dangers menaçant la forêt méditerranéenne. Le bois de Lens est aménagé pour permettre de lutter efficacement contre le feu.
 Serre du Suc : une promenade sur le flanc du bois des Lens conduisant à un magnifique point de vue sur toute la région.
 Circuit autour de Combas : entre collines boisées et plaine viticole, la balade conduit à la découverte de l’environnement du village : cave coopérative, fontaine Mère de Dieu, etc.

Personnalités liées à la commune 
 Charles Fehrenbach, enterré à Combas où il passa sa retraite : astronome français, né le 29 avril 1914 à Strasbourg et mort le 9 janvier 2008 à Nîmes. Il a été l'un des principaux acteurs de la réalisation des instruments optiques ayant permis à l'astrophysique française puis européenne du  de naître et se développer. Il a été élu correspondant de l'Académie des sciences le 18 février 1963, et membre de cette académie le 12 février 1968 dans la section Sciences de l'Univers.

Héraldique

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes du Gard

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes 
 Notes

 Cartes

Références

Site de l'Insee

Autres sources 

Commune dans le Gard
Commune dans l'arrondissement de Nîmes
Aire d'attraction de Nîmes